Stowarzyszenie Ostra Zieleń - Polscy Młodzi Zieloni – organizacja pozarządowa, w której działają młodzi ludzie pomiędzy 13 a 35 roku życia. Stowarzyszenie jest niezależne od partii politycznych, organizacji religijnych lub wyznaniowych.

Cele i działania 
Celem Ostrej Zieleni jest promowanie takich wartości jak prawa człowieka, zrównoważony rozwój, demokracja, ekologia, tolerancja oraz integracja europejska. Stowarzyszenie skupia się na wspieraniu młodych osób zdobywaniu wiedzy i kwalifikacji przydatnych w działalności społeczno-politycznej poprzez metody edukacji nieformalnej. Stowarzyszenie organizuje szkolenia, seminaria, warsztaty, wymiany międzynarodowe, debaty, protesty i demonstracje oraz wysłuchania.

Współpraca 
Ostra Zieleń zawarła umowę o współpracy z Partią Zieloni. Współpracuje także ze Strefą Zieleni. Stowarzyszenie jest częścią Federacja Młodych Zielonych Europejskich (FYEG) oraz Sieci Współpracy i Rozwoju w Europie Wschodniej (CDNEE). Aktywnie współpracuje z Zieloną Fundacją Europejską, m.in. nad projektem European Green Activist Training. Ostra Zieleń współpracuje z młodzieżówkami politycznymi.

Aktywność

Działanie społeczne 
Ostra Zieleń co roku angażuje się w akcje przeciw fajerwerkom. Stowarzyszenie m.in. wspiera WOŚP oraz akcję Wolna Szkoła. Stowarzyszenie wspierało akcje "Legalna aborcja bez kompromisów". 

Członkowie Ostrej Zieleni biorą regularny udział w wysłuchaniach sejmowych, debatach zewnętrznych, oraz wyjazdach międzynarodowych.

W 2018 roku Ostra Zieleń gościła wydarzenie Social Commons oraz wydarzenie Alter-COP (Katowice) FYEG. W 2006 zorganizowała walne zgromadzenie FYEG (Poznań), a w 2023 walne zgromadzenie CDNEE (Warszawa).

Działanie polityczne

Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 
W wyborach europarlamentarnych w 2019 roku wystartował z list Zielonych 1 członek Ostrej Zieleni, w Warszawie.

Wybory parlamentarne w 2019 
W wyborach parlamentarnych w 2019 roku wystartowało z list Zielonych 3 członków Ostrej Zieleni, w Warszawie, Łodzi i Bydgoszczy.

Przypisy 

Organizacje pozarządowe w Warszawie